Конохов, Сергей Викторович (; 6 декабря 1978 года, Мелитополь, УССР) — украинский военный деятель, генерал-майор Службы безопасности Украины.

Биография 
Сергей Викторович Конохов родился 6 декабря 1978 года в городе Мелитополь, Запорожской области УССР. С 1995 года проходил учёбу в . В 2000 году окончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности «Правоведение». С августа 2000 года по август 2008 года проходил службу в органах Службы безопасности Украины на оперативных должностях. С августа 2008 года по июнь 2016 года проходил службу на руководящих должностях оперативных подразделений СБУ. С 2017 года был аспирантом ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». 23 августа 2018 года указом Президента Украины Петра Порошенко получил звание генерал-майора. В 2020 году получил степень Доктора философии. В 2021 году получил степень Магистр делового администрирования.

Примечания 

Персоналии:Спецслужбы Украины
Персоналии:Запорожская область